Пахомовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Орловская область
 Пахомовское сельское поселение — входит в Орловский район

Тульская область
 Пахомовское сельское поселение —  входит в Заокский район

Тюменская область
 Пахомовское сельское поселение — входит в Ишимский район